McConnel ist der Familienname folgender Personen:

 James McConnel (1860–1890), britischer Physiker
 Ursula McConnel (1888–1957), australische Anthropologin und Ethnographin

Sonstiges:
 McConnel-Inseln, Inselgruppe vor der Westküste des Grahamlands, Antarktika